La rue de l'Aiguillerie se rapporte à :
 la rue de l'Aiguillerie à Montpellier ;
 la rue de l'Aiguillerie, une ancienne rue à Paris. Émile Zola, Le Ventre de Paris.

Aiguillerie